Международный конкурс пианистов имени Ференца Листа — название нескольких соревнований пианистов, посвящённых памяти композитора и пианиста Ференца Листа.

Наиболее авторитетный Международный конкурс пианистов имени Ференца Листа проводится с 1986 года в Утрехте (Нидерланды).

С 1990 г. конкурс имени Листа проводится в Лос-Анджелесе, с 1994 г. в Веймаре, с 1999 г. во Вроцлаве.